Guanacaste National Park steht für:

 Guanacaste National Park (Belize)
 Guanacaste National Park in Costa Rica, siehe Nationalpark Guanacaste